Erwin Zelazny, footballeur, gardien de but au FC Nantes.
 Roger Zelazny, (1937 - 1995) auteur américain de science-fiction.

Voir aussi